

Presentación previa 
El estadounidense James Blake fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título con éxito ya que se retiró del tenis.

El estadounidense Donald Young es el nuevo campeón del torneo tras derrotar a su compatriota Tim Smyczek en la final.

Cabezas de serie 

 Denis Kudla (Primera ronda)
 Tim Smyczek (Final)
 Matthew Ebden (Cuartos de final)
 Rajeev Ram (Primera ronda)

<ol start="5">
  Rhyne Williams ''(Primera ronda)
  Alex Kuznetsov ''(Primera ronda)
  Bradley Klahn ''(Cuartos de final)
  'Donald Young (Campeón)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Sacramento 2013